Суху́мская у́лица — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные по городу Сухуму.

Россия 
 Сухумская улица — улица в Калининграде.
 Сухумская улица — улица в Новосибирске.
 Сухумская улица — улица в Пензе.
 Сухумская улица — улица в Самаре.
 Сухумская улица — улица в Томске.

Крым 
 Сухумская улица — улица в Севастополе.

Украина 
 Сухумская улица — улица в Днепре.
 Сухумская улица — улица в Донецке.
 Сухумская улица — улица в Киеве.
 Сухумская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Сухумское шоссе